

Música
Álbuns
 First Love (álbum de Emmy the Great) 
 First Love (álbum de Hikaru Utada) 
 First Love (álbum de Karina Pasian) 
 First Love (álbum de Yiruma)
 First Love (álbum de Lee Hi)
 First Love (álbum de Paul Baloche)

Canções
 "First Love" (canção de After School) (2013)
 "First Love" (canção de Emmy the Great) (2009)
 "First Love" (canção de Hikaru Utada) (1999)
 "First Love" (canção de Jennifer Lopez) (2014)
 "First Love" (canção de The Maccabees) (2006)
 "First Love" (canção de Uffie) (2007)
 "First Love", canção gravada por Adele do álbum 19
 "First Love", canção gravada por Billie Piper do álbum The Best of Billie
 "First Love", canção gravada por BTS do álbum Wings
 "First Love", canção gravada por Exo
 "First Love", canção gravada por Lost Kings com Sabrina Carpenter
 "First Love", canção gravada por Nikka Costa
 "First Love", canção gravada por Stryper do álbum Soldiers Under Command

Cinema e TV
 First Love (1921), filme mudo com Constance Binney
 First Love (1939), filme com Deanna Durbin
 First Love (1959), filme com Carla Gravina
Erste Liebe (1970), filme com Dominique Sanda e Maximilian Shell distribuído internacionalmente como First Love
 First Love (1977), filme com Susan Dey e William Katt
 First Love, série de televisão sul-coreana

Desambiguação